Warsow (plaats), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Warsow (computerspel), een multiplayer first person shooter